Název Pohořílky má více sídel:
 Pohořílky (Fulnek), část města Fulnek v okrese Nový Jičín
 Pohořílky (Otín), část obce Otín v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy